Мо́рин Столт (; ) — американская кёрлингистка.

Специализируется в основном на кёрлинге для смешанных пар (команд из двух человек — одного мужчины и одной женщины; ).

Достижения 
 : серебро (), бронза ().
 : золото (), серебро (, , ), бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Замужем. Муж Питер Столт — тоже кёрлингист, они играют в смешанной паре.

Окончила Университет Южной Дакоты.

Начала заниматься кёрлингом в 1992, в возрасте 12 лет.

Примечания

Ссылки 
 Maureen Steinley (M), 40  - Minneapolis, MN Background Report at MyLife.com

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты США
Чемпионы США по кёрлингу
Выпускники Университета Южной Дакоты